Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Diego Sebastián Schwartzman.

Novak Đoković ha sconfitto in finale Diego Sebastián Schwartzman con il punteggio di 7-5, 6-3 aggiudicandosi per la quinta volta in carriera il torneo.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (finale)

  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Karen Chačanov (primo turno)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Christian Garín (primo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)

Pablo Carreño Busta ha ricevuto un bye per il secondo turno in quanto semifinalista agli US Open.

Qualificati 

  Tennys Sandgren (primo turno)
  Dominik Koepfer (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (terzo turno)

 Federico Coria (secondo turno) 
 Facundo Bagnis (primo turno) 
 Pedro Martínez (secondo turno) 
 Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

Lucky loser 
  João Sousa (primo turno)

Wildcard 

  Gianluca Mager (primo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)

 Jannik Sinner (terzo turno)
 Stefano Travaglia (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2020